Salvus ist das Cognomen folgender Personen:

 Aulus Septicius Salvus, antiker römischer Silberschmied

Salvus steht für:

 Salvus Mineralbrunnen, aus Emsdetten
 Salvus (Heilwasser), aus Ungarn